«Мартин Иден» — советский телевизионный спектакль, поставленный Сергеем Евлахишвили по одноимённому роману Джека Лондона. Впервые демонстрировался ЦТ СССР 22, 23 и 24 сентября 1976 года.

Сюжет 
Действие происходит в США в начале XX века. 

Молодой человек Мартин Иден знакомится с девушкой из буржуазной среды — Руфь Морз, в которую сразу влюбляется. До того простой моряк, он пытается добиться успеха в жизни, чтобы соответствовать своей возлюбленной. Он полностью меняет образ жизни, начинает заниматься самообразованием и решает стать популярным писателем. Трудолюбие, железная воля и целеустремлённость ведут его к цели. Подробное изложение сюжета см. в статье «Мартин Иден».

В спектакле содержится экранизация одного из рассказов Идена.

В ролях 
 Юрий Богатырёв — Мартин Иден / Джон Месснер
 Ирина Печерникова — Руфь Морз / Тереза
 Леонид Филатов — Бриссенден
 Ольга Остроумова — Лиззи Конноли
 Микаэла Дроздовская — миссис Морз
 Николай Тимофеев — мистер Морз
 Зинаида Славина — Мария Сильва
 Нина Архипова — Гертруда
 Николай Гриценко — Бернард Хиггинботам, муж Гертруды
 Владимир Вихров — Артур
 Анатолий Кацынский — Грехем
 Евгений Карельских — Джо
 Наталья Швец — Мейбл
 Владимир Иванов — репортёр
 Юрий Катин-Ярцев — библиотекарь
 Альберт Буров — Блоунт
 Александр Филиппенко — слуга Бриссендена (в титрах не указан)
 Нина Бродская — вокал (озвучила ресторанную певицу)

Создатели спектакля 
 Режиссёр — Сергей Евлахишвили
 Оператор — Борис Лазарев
 Композитор — Алексей Мажуков
 Художник — Ольга Лёвина
 Производство — Главная редакция литературно-драматических программ ЦТ

Литература 
 

Телефильмы СССР по алфавиту
Экранизации произведений Джека Лондона
Фильмы Сергея Евлахишвили